Ла Секадора има више значења:

 Ла Секадора (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Секадора (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Секадора (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Секадора (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику